Scopa steht für:
 Scopa, eine Gemeinde in Italien 
 Scopa (Kartenspiel), ein italienisches Kartenspiel
 Scopa (pl.: scopae), die dem Einsammeln von Pollen dienende sogenannte Schienenbürste an Hinterbeinen oder am Abdomen verschiedener Insekten siehe Insektenbein #Sammelbein